La Chine est représentée par 407 athlètes aux Jeux olympiques d'été de 2004 à Athènes.

Médailles

Or

Argent

Bronze

Athlètes engagés

Athlétisme

Hommes

Références 
  Liste des médaillés chinois sur www.olympics.org

Chine
Chine aux Jeux olympiques
Jeux